Příjmení Pollard má více nositelů:

 George Pollard Jr. (1791–1870), námořní kapitán
 Iain Forsyth a Jane Pollard, angličtí filmaři
 Jonathan Pollard (* 1954), izraelský špion 
 Terry Pollard (1931–2009), americká jazzová klavíristka a vibrafonistka